Adulterator steht für:
 Ehebrecher
 Fälscher, Münzfälscher

Siehe auch: